Athletik steht für:
 Ursprung des Begriffs, siehe Athlet
 Leichtathletik, Sportarten für verschiedene Lauf-, Sprung- und Wurf-Disziplinen 
 Schwerathletik, Sportarten, in denen individuelle Kraft im Vordergrund steht
 Athletik (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Athletics